Marie Nilsson kan syfta på:

 Marie Nilsson (fotograf), född 1947
 Marie Nilsson Lind (född 1961), svensk sångerska, textförfattare och kompositör, medlem i gruppen Ainbusk (Ainbusk Singers)
 Marie Nilsson (fackföreningsledare) (född 1964), svensk fackföreningsledare, förbundsordförande för IF Metall sedan 2017
 Marie Nilsson (friidrottare), svensk medeldistanslöpare

Se även 
 Maria Nilsson (olika betydelser)